Балдовинешти има више значења:

 Балдовинешти (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Балдовинешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Балдовинешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Балдовинешти (Олт), општина у округу Олт у Румунији